Burgund steht für:

 Burgund, Landschaft im Zentrum Frankreichs und ehemalige Region (1956–2015)
 Burgunden und deren Reich 443–532 – dort auch zur komplexen Wanderung des Namens
 Burgund (fränkisches Teilreich), fränkisches Teilreich 533–879
 Königreich Burgund (Arelat), 879–1378
 Landgrafschaft Burgund, Klein-Burgund an der Aare im 13. Jahrhundert
 Herzogtum Burgund, 887–1790, dessen Territorium in etwa der ehemaligen französischen Region Bourgogne (bis 2015) entspricht
 Freigrafschaft Burgund 1169–1789, als französische Region Franche-Comté 1960–2015
 Burgundischer Reichskreis, Kreis des Heiligen Römischen Reichs 1500–1806
 Älteres Haus Burgund, ab dem 11. Jahrhundert
 Haus Burgund (Portugal), Nebenlinie der Älteren Burgunder, die erste Königsdynastie Portugals 1093–1383
 Haus Burgund, eigentlich Valois-Burgund und deren Länder 1364–1477

Das französische Bourgogne steht für:

 Bourgogne-Franche-Comté, die heutige Region Frankreichs
 Bourgogne (Casablanca), einen Stadtteil der marokkanischen Hafenstadt Casablanca
 Bourgogne (Marne), eine Gemeinde im Département Marne
 Kanton Bourgogne, ein französischer Kanton im Département Marne
 Kanton Orléans-Bourgogne, ein französischer Kanton im Département Loiret

Weinbau:

 Bourgogne (Weinbaugebiet), Appellation der Region Burgund seit 1956
 Bourgogne Aligoté, Weinbaugebiet der Weinbauregion Burgund
 Bourgogne Grand Ordinaire, Weinbaugebiet der Weinbauregion Burgund
 Bourgogne Passetoutgrain, Weinbaugebiet der Weinbauregion Burgund
 Burgund (Weinbaugebiet), Weinregion zwischen Saone und Cluny
 Crémant de Bourgogne, Schaumwein
 Melon de Bourgogne, Traubensorte

Bourgogne ist der Familienname von

 Adrien Bourgogne (1785–1867), französischer Sergent der Napoleonischen Kriege
 Nicolas de Bourgogne (1586–1649), Staatsmann, Dichter, Historiker und Rechtswissenschaftler

Sonstiges:

 Burgund (Schiff), Laborschiff des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz
 Burgunder Tapeten, Bezeichnung für Wandteppiche
 Burgunderrot, tiefrote Farbnuance
 La Bourgogne, französischer Ozeandampfer
 Hotel Burgund, Mönchengladbach

Siehe auch:

 Borgund